El término puede cayapa referirse a:
 La Cayapa (cooperativa) un tipo de organización comuntaria del trabajo en algunas comunidades indígenas de Venezuela.
 Los cayapas un grupo indígena de Ecuador de la familia lingüística barbacoana.
 El cayapa lengua hablada por los cayapas de Ecuador.
 El río Cayapas que atraviesa el norte de Ecuador.
 la Comandancia de Cayapa dependiente de la provincia de Nueva Vizcaya de Isabela en Filipinas.